Observatoire international des prisons
 Observatoire interrégional du politique – Osservatorio interregionale di politica, centro di ricerca dell'Institut d'études politiques de Paris
 Office of the Iraq Programme – Ufficio delle Nazioni Unite istituito nell'ottobre 1997 per attuare il Programma "Oil for Food"
Orbit Insertion Point – termine utilizzato in astronautica
 Output Intercept Point
 Oriental Institute Publications